Seria monet Sceny z Tanachu (hebr. תמונות מן התנ"ך, tmunot min ha-Tanach) obejmuje izraelskie srebrne i złote monety kolekcjonerskie emitowane przez Bank Izraela w latach od 1994, które upamiętniają znane wydarzenia, postaci i motywy z Tanachu (Biblii Hebrajskiej). Mają one status legalnego środka płatniczego, a dystrybuowane są przez Israel Coins and Medals Corporation (ICMC). Pierwsza moneta z serii została wybita w 1982 roku. Emisja serii obejmuje okres nowego szekla.

Lista monet w serii 
Seria Sceny z Tanachu obejmuje monety złote (próby 900 w latach 1994–1999, próby 917  w latach 2000–2020 i próby 999 w 2004–2020) i srebrne (próby 925 w latach 1994–2020 i próby 999 w latach 2013–2020). Monety wybijane od 1994 do 2004 roku były emitowane w trzech nominałach: 1 ILS, 2 ILS (obie srebrne) i 10 ILS (złota). Od 2005 roku monety są emitowane w dalej w trzech nominałach, ale moneta jednoszeklowa bita jest nie tylko w srebrze, ale i w złocie. Na monetach widnieją dwa znaki mennicze gwiazda Dawida (stempel zwykły) i litera mem (stempel lustrzany). Od 2013 roku srebrna moneta dwuszeklowa ma masę jednej uncji.

Awersy monet z tej serii są ujednolicone. Znajduje się na nich nominał, nazwa waluty w językach hebrajskim i angielskim, nazwa państwa w językach angielskim, arabskim i hebrajskim, herb Izraela, rok wg kalendarza żydowskiego i gregoriańskiego, znak mennicy, a także opis rewersu monety z odwołaniem do miejsca w Tanachu w językach angielskim i hebrajskim, czasem również w arabskim. Rewersy są graficznym przedstawieniem tematyki, jaką symbolizuje moneta. Trzy pierwsze monety serii są wyjątkiem. Na ich rewersach widnieją odwołania do: Ofiary Abrahama Rembrandta (1994) z odpowiednim opisem na awersie, ilustracji z  z ok. 1280 roku (1995) z odpowiednim opisem na awersie, ilustracji  z XIV wieku (1996) z odpowiednim opisem na awersie.

W złotej monecie jednoszeklowej z 2004 roku, która przedstawia Jakuba i Rachelę Królewska, Mennica Holenderska popełniła błąd w arabskiej nazwie Izraela. W 682 monetach nazwa państwa została wybita tak, że wymowa brzmiała Isril, zamiast Isra’il. Monety te trafiły do sprzedaży, ale Bank Izraela i ICMC zamówiły kolejną partię z poprawną pisownią.

Moneta wybita w 2007 roku zdobyła drugą międzynarodową nagrodę organizacji Vicenza Numismatica. 

W 2012 roku moneta z 2010 roku otrzymała tytuł monety roku w corocznym konkursie organizowanym przez Krause Publications.

Mennice: Mennica Norweska – Kongsberg; ICMC – Ma’ale ha-Chamisza; Kanadyjska Mennica Królewska – Ottawa; Mennica Państwowa Badenii-Wirtembergii – Stuttgart; Królewska Mennica Holenderska – Utrecht; Mennica Fińska – Vantaa.

Uwagi

Przypisy

Bibliografia 

Serie monet
Monety kolekcjonerskie Państwa Izrael